Ге́нри Брукс А́дамс (; 16 февраля 1838 — 27 марта 1918) — американский писатель и историк. Наиболее известна его автобиографическая книга «Воспитание Генри Адамса».

Юность 
Родился в Бостоне, сын Чарльза Фрэнсиса Адамса (1807—1886) и Абигейл Брукс (1808—1889), в семье, давшей Америке двух президентов. Прадед писателя Джон Адамс был вторым президентом США, дед — Джон Куинси Адамс — умерший, когда мальчику исполнилось десять лет, был шестым президентом США, а ранее первым американским посланником в России.

После окончания Гарвардского университета в 1858 году Адамс поехал в Европу слушать лекции по гражданскому праву в Берлинском университете и два года путешествовал по Германии, Бельгии, Голландии, Италии, Франции.

Годы Гражданской войны 
Вернувшись осенью 1860 года в США, Генри Адамс стал секретарем своего отца-конгрессмена, стремившегося в то напряженное время найти компромисс, позволяющий сохранить единство союза северо-американских штатов.

В канун Гражданской войны, 19 марта 1861 года, президент Линкольн назначает Чарльза Фрэнсиса Адамса послом в Англии. Отец взял с собой сына в Лондон в качестве частного секретаря. Генри Адамс также становится анонимным лондонским корреспондентом «Нью-Йорк Таймс».

Английское правительство, объявив формально нейтралитет, на деле признавало южные штаты воюющей стороной и оказывало им поддержку, что делало миссию Чарльза Фрэнсиса Адамса чрезвычайно сложной и ответственной.

Во время пребывания в Англии Генри Адамс познакомился со многими знаменитостями того времени, встречался с геологом Чарлзом Лайеллом, беседовал с экономистом Джоном Стюартом Миллем, писателями Чарльзом Диккенсом, Робертом Браунингом, Алджерноном Суинберном.

Историк и интеллектуал 
В 1868 году Генри Адамс возвратился в Соединенные Штаты и, переехав в Вашингтон, округ Колумбия, начал работать как журналист. Адамс видел себя как традиционалист, жаждущий демократического идеала XVII и XVIII столетий. Коррупция администрации президента Гранта и его преемников потрясла Адамса, о чём он писал впоследствии.

В 1870 году Адамс был назначен на должность профессора средневековой истории в Гарварде, которую он занимал до своего досрочного выхода на пенсию в 1877 году. Адамс, как полагают, был первым (в 1874—1876), кто вел историческую работу в Соединенных Штатах. Среди его студентов был Генри Кэбот Лодж, в дальнейшем работавший в тесном сотрудничестве с Адамсом как аспирант.

27 июня 1872 года Адамс женится на Кловер Хопер в Бостоне, и они проводят свой медовый месяц в Европе. По возвращении из Европы он вернулся к своей работе в Гарварде, и их дом в Бостоне стал местом сбора их друзей и знакомых. В 1877 году он и его жена переехали в Вашингтон, округ Колумбия, где их дом снова стал центром общественной жизни. Адамс работал в Вашингтоне как журналист и продолжил работать как историк.

Адамсу принадлежат биографии Альберта Галлатина, министра финансов при президенте Джефферсоне (1879), виргинского политического деятеля Джона Рэндолфа (1882), поэта Джона Кэбота Лоджа (1911), статьи по истории и политике. Однако как историк Адамс снискал известность своей девятитомной «Историей Соединенных Штатов во времена правления Джефферсона и Медисона» (1889—1891), после выхода которой он был избран президентом Американской исторической ассоциации (1894).

В 1880-х годах Адамс написал два романа. В романе «Демократия» (1880), напечатанном анонимно (авторство Адамса стало известно только после его смерти), показана коррупция вашингтонских властей и описаны реальные факты жизни Белого дома. Роман был популярен у современников, а два русских журнала («Русский вестник» и «Изящная литература») напечатали в 1883 году его перевод. Второй роман, изданный под литературным псевдонимом Френсис Сноу Комптон, — «Эстер» (1884).

6 декабря 1885 года его жена, Кловер, совершила самоубийство. После её смерти Адамс проводил лето в Париже и зимы в Вашингтоне, где он заказал мемориал Адамс (скульптор Август Сент-Годенс, архитектор Стэнфорд Вайт) для её участка в Rock Creek Cemetery, Вашингтон.

В 1904 году Адамс опубликовал частным образом книгу «Мон-Сен-Мишель и Шартр», выразившую его впечатления от путешествия по западной Франции, восхищение витражами Шартрского собора, готической архитектурой и дающую оценку Средневековью, как единству символического выражения мира. Книга была публично выпущена в 1913 году по предложению Ральфа Адамса Крема, известного американского архитектора, при поддержке Американского института архитекторов.

Автобиографическая книга «Воспитание Генри Адамса» была издана Адамсом в 1907 году в маленьком частном выпуске для друзей и знакомых. В своем письме к Тейлору в ноябре 1909 года Адамс сделал следующее замечание: «Все экземпляры книги должны были вернуться ко мне для исправлений, но по мере того, как проходит время, я все больше сомневаюсь, надо ли делать эти исправления. Ведь единственная цель этой книги состояла в том, чтобы воспитать самого себя…». Только после смерти Адамса «Воспитание Генри Адамса» было издано Массачусетским историческим обществом и стало доступно для широкой публики. Книга, отмеченная Пулитцеровской премией в 1919 году, стала классикой американской литературы.

Генри Адамс умер в 80 лет в Вашингтоне, округ Колумбия, он похоронен около его жены в Rock Creek Cemetery, Вашингтон.

Второй закон термодинамики 
В 1910 году Адамс напечатал небольшим тиражом и распространил по университетским библиотекам и профессорам истории «Письмо к американским учителям истории», в котором предлагал теорию истории, основанную на втором законе термодинамики и принципе энтропии. По существу это являлось использованием стрелы времени в истории. Адамс применял физику динамических систем Клаузиуса, Гельмгольца, и Уильяма Томсона к моделированию истории человечества.

Адамс сделал много попыток ответить на критику его теории от его научных коллег, но работа оставалась незавершенной до его смерти в 1918 году, и была издана посмертно (1919).

Закон ускорения 
В статье «Закон ускорения» Адамс пишет: «Мировое производство угля, грубо говоря, удваивалось каждые десять лет с 1840 по 1900 год. Речь идёт не о количестве, а о выделенной электроэнергии, так как в 1900 год из тонны угля можно было получить в три-четыре раза больше энергии, чем в 1840 году».

Адамс видит технологический прогресс также как экспоненциальный рост Курцвейла и закон Мура, что утверждает: «Закон ускорения, чёткий и постоянный как любой закон механики, не может ослабеть так, чтобы подстроиться под потребности человека».

В России 
Адамс побывал в России летом 1901 года, и две главы «Воспитания Генри Адамса», в которых идёт речь об этой поездке, во время которой он посетил Москву и Петербург, содержат размышления о судьбах Америки и России, как о двух великих державах будущего. Однако деловитость Америки вызывала чувство беспокойства у Адамса — «непреодолимость русской инерции означала провал идеи американского лидерства». Его роман «Демократия» (1880) переведен на русский язык в 1883 году, а «Воспитание Генри Адамса» — лишь в 1988 году.

Сочинения 
 Генри Адамс. Воспитание Генри Адамса. М: Прогресс, 1988, 752 стр., 50000 экз.
 Генри Адамс. Демократия. В сборнике Демократия. М: Прогресс, 1989, 720 стр., 100000 экз.

Примечания

Литература 
Белявская И. А. Генри Адамс: попытка бегства в «золотой век» // Восприятие США по обе стороны Атлантики. М., 1997

Ссылки 

 Генри Брукс Адамс на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Полный текст «Воспитания Генри Адамса»

Генри Брукс
Писатели США
Мемуаристы США
Лауреаты Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию
Похороненные в Вашингтоне
Персоналии:Антисемитизм в США
Похороненные на кладбище Рок-Крик
Профессора Гарвардского университета
Выпускники Гарвардского университета
Члены Американской академии искусств и литературы
Президенты Американской исторической ассоциации